Rasquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rasquera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Rasquera (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar